Live in Warsaw – album String Connection z 1986
 Live in Warsaw – album Leszka Możdżera i Adama Klocka z 2005
 Live in Warsaw – album IAMX z 2008